Jo Vermeulen (voetballer), voormalig Nederlands voetballer
 Jo Vermeulen (politicus), een Belgisch politicus voor sp.a